Descobrimento do Brasil pode referir-se a:

 Descobrimento do Brasil - o fato histórico que deu início à dominação do atual território brasileiro por Portugal.
 O Descobrimento do Brasil - filme brasileiro de Humberto Mauro.
 O Descobrimento do Brasil - um disco da Legião Urbana, de 1993

Desambiguação